Аждаак:

 Аждаак — в армянской мифологии человековишап (человекодракон).
 Аждаак — потухший вулкан, высшая точка Гегамского хребта.
 Аждаак или Мазаз — потухший вулкан, вершина Гегамского хребта.